Niemcy:
 Gosel - dzielnica Crimmitschau

Zobacz też:
 Gossel
 Gösel